

Eventos

Nascimentos  

Rei de roma

Falecimentos 

Anos do século VI a.C.